FTA est un sigle qui peut désigner :

 Free to air, une formulation anglophone signifiant, pour la diffusion de programmes de télévision, « à accès libre », ou « diffusé en clair » ou encore « à accès gratuit » ;
 Fédération tunisienne de l'automobile, une fédération sportive tunisienne gérant le sport automobile en Tunisie ;
 Festival TransAmériques, un festival de danse et de théâtre contemporain qui a lieu à Montréal ;
 Fumée de tabac ambiante, dans le cadre d'un tabagisme passif ;
 forces terrestres antiaériennes.